A  Fórum Doutor João Adolfo Astolfi é uma unidade jurisdicional autônoma pertencente ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul com sede na cidade brasileira de Dourados, estado de Mato Grosso do Sul. Sendo uma comarca de entrância especial, se situa a 230 quilômetros de capital do estado. O fórum foi inicialmente instituído em 12 de março de 1946, pelo Decreto-Lei n° 9055.

Nome
O nome do fórum é uma homenagem a um dos mais conhecidos magistrados que já exerceram a missão de distribuir a Justiça aos jurisdicionados do Estado. Ressalte-se que João Adolfo Astolfi (falecido no dia 20 de junho de 2010), teve atuação marcante na Comarca de Dourados. Fez parte do Conselho de Segurança Pública, participou da implantação do Comissariado de Menores, do Instituto Agrícola do Menor, atuou como advogado, professor universitário e como juiz titular da 3ª Vara Criminal com competência nas áreas do Júri, Execução Penal e Infância e Adolescência, tendo desempenhado seu papel com muita competência, responsabilidade e lisura.

Infraestrutura
A obra conta com área de 2.754,19 m². O prédio conta com três pavimentos, sendo interligado ao Fórum em todos os andares. Além disso, abriga  também o Tribunal do Júri e toda sua estrutura complementar, como celas, refeitório, sala de reconhecimento, de testemunhas, sala secreta, garagem para viaturas, apoio da defensoria, promotoria, estrutura de cartórios e gabinetes das varas criminais e cíveis. A sede conta com instalações de circuito fechado de TV e transmissão de som a servidores e ao público, Rádio Corredor e Sistema de Controle de Segurança por meio de câmeras.

Como já se tornou habitual nos edifícios do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, a acessibilidade foi levada em conta no projeto, com rampas e elevadores.

A preocupação com a segurança dos juízes também foi considerada, contando com uma entrada com guarita de acesso e estacionamentos exclusivos. O plenário também foi renovado.

Atendimento
O foro atende apenas o município de mesmo nome. O prédio está localizado no cruzamento entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Antônio Emílio de Figueiredo. A edificação tem capacidade de instalação para nove conjuntos de Varas e atende apenas ao município de Dourados. Segue abaixo a relação de varas:
 7 varas cíves 
 1 vara da infância e da juventude 
 4 varas criminais

OAB - 4ª Subseção 
A cidade de Dourados é sede da 4ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil  de MS (OAB-MS). Em todo estado são 31 subseções que atendem apenas o interior de MS.

Ver também
 Comarca de Dourados

Ligações externas
 Comarcas do TJ-MS 
 Forum de Dourados já tem nova sede

Organizações de Dourados
D